Okręty US Navy o nazwie USS  "Sylvania":
Pierwszy "Sylvania" (AKA-44) był okrętem zaopatrzeniowym typu Artemis, który służył w latach 1945 - 46.
Drugi "Sylvania" (AFS-2) był okrętem zaopatrzeniowym typu Mars (ang. combat stores ship), który służył w latach 1964 - 94.
Sylvania